Wujie bezeichnet:

 Wujie (Nanhua) (五街镇), Großgemeinde im Kreis Nanhua in der chinesischen Provinz Yunnan
 Wujie (Tongzhou) (五接镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wujie (Yilan) (五結鄉), Landgemeinde im Landkreis Yilan auf Taiwan